Fair Oaks pode se referir a:

 Fair Oaks (Califórnia)
 Fair Oaks (Geórgia)
 Fair Oaks (Oklahoma)
 Fair Oaks Ranch

Desambiguações de topônimos